Popeye 2 – videogioco del 1991 per Game Boy
 Popeye 2 – videogioco del 1991 per vari home computer